QIX, sigle de l'expression «  Québec Internet  eXchange  ». 
 QIX, valeur du débit instantané maximal d'un cours d'eau sur une période donnée.